Paul Dubrule, né en 1934, homme d'affaires et politique français, fondateur du groupe Accor.

Homophone